Сан Антонио де лас Флорес има више значења:

 Сан Антонио де лас Флорес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Антонио де лас Флорес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику